(668) Дора  () — астероид главного пояса, который возглавляет одно из небольших астероидных семейств, получившего название Семейство Доры. Он был обнаружен 27 июля 1908 года германским астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь подруги жены первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Доры
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Августом Копффом